Morten Wieghorst (Glostrup, 25 de fevereiro de 1971) é um treinador ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como meia.

Carreira 
Morten Wieghorst se profissionalizou no Lyngby FC.

Carreira 
Morten Wieghorst integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Copa Rei Fahd de 1995.

Títulos 
 Dinamarca
Copa Rei Fahd de 1995

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Dinamarca
Treinadores de futebol da Dinamarca
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Glostrup
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1995
Futebolistas do Dundee Football Club
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Brøndby IF
Treinadores do AaB Fodbold
Pessoas com síndrome de Guillain-Barré